Don’t Look Back – album zespołu Boston
 Don’t Look Back – album Natalie Cole
 Don’t Look Back – album Johna Lee Hookera
 Dont Look Back – film dokumentalny o Bobie Dylanie